Pietra de' Giorgi, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia, regio Lombardije
 Pietra Ligure, een gemeente in de Italiaanse provincie Savona, regio Ligurië
 Pietra dell'Uso, een plaats in de Italiaanse gemeente Sogliano al Rubicone